Florenzi – cognome italiano
 Alessandro Florenzi – calciatore italiano
 Marianna Florenzi Waddington – traduttrice italiana